Osoby o tym nazwisku:
 Derk Cheetwood – amerykański aktor telewizyjny
 Drew Cheetwood – amerykański aktor i trener personalny